La cithara (o llatinitzada kithara) (, ) va ser un instrument musical grec antic de la família dels llaüts de jou també coneguts com lires. En grec modern la paraula kithara ha arribat a significar guitarra, paraula que en prové etimològicament.

La cithara era una versió professional de set cordes de la lira, que es considerava un instrument rústic o popular, i era adequat per ensenyar música als principiants. A diferència de la lira més senzilla, la cithara va ser utilitzada principalment per músics professionals, anomenats kitharodes. Els orígens de la cithara són probablement d'Anatòlia.

Usos 

Mentre que la lira senzilla s'utilitzava sobretot com a instrument d'ensenyament a les escoles de nois, la cithara es tractava com un instrument virtuós perquè requeria molta més habilitat.

La cithara es tocava sobretot per acompanyar dansa, recitats d'èpica, rapsòdies, odes i cançons líriques. També es tocava sense acompanyament a les recepcions, banquets, jocs nacionals i proves d'habilitat. Aristòtil va dir que aquests instruments de corda no tenien finalitats educatives sinó que es tocaven només per plaer.

Es tocava polsant les cordes amb un plectre rígid fet de cuir sec, subjectat a la mà dreta amb el colze estirat i el palmell doblegat cap a dins. Les cordes amb notes que no es volguéssin fer sonar, s'amortien amb els dits de la mà esquerra.

Construcció 

La cithara tenia una caixa de ressonància fonda, de fusta composta per dues tapes de ressonància, planes o lleugerament arquejades, connectades per costelles o costats d'igual amplada. A la part superior, les seves cordes estaven nuades al voltant de la barra transversal o jou (zugon) o a anelles enfilades sobre la barra, o enrotllades al voltant de clavilles. Els altres extrems de les cordes es fixaven gràcies a una peça de cua després de passar per un pont pla, o es combinaven la peça i el pont.

La majoria de les pintures de gerros mostren cithares amb set cordes, d'acord amb els autors antics, però aquests mateixos autors també esmenten que de vegades un kitharode especialment hàbil en podia utilitzar més de set.

Apol·lo com un kitharode 

Es diu que la cithara va ser una invenció d'Apol·lo, el déu de la música. Sovint es representa a Apol·lo tocant una cithara en lloc d'una lira, sovint vestit amb les túniques formals d'un kitharode. Kitharoidos o Citharoedus és un epítet donat a Apol·lo, que significa "cantant de lira" o "el que canta a la lira".

Un Apol·lo Citaredo o Apol·lo Citharede, és el terme per a un tipus d'estàtua o una altra imatge d'Apol·lo amb una cithara. Entre els exemples més coneguts hi ha l'Apol·lo Citaredo als Museus Vaticans, una estàtua enorme de marbre d'un escultor romà desconegut.

Safo com una kitharode 

Safo està estretament relacionada amb la música, especialment amb instruments de corda com la cithara i el bàrbiton. Era una dona d'alta posició social i va compondre cançons molt populars que es centraven en les emocions.

Una història de la mitologia grega diu que va pujar als vessants escarpats del mont Parnàs on va ser rebuda per les muses. Va passejar per les lauràcies i va arribar a la cova d'Apol·lo, on es va banyar a la Font Castàlia i va agafar el plectre d'Apol·lo per tocar música. Les nimfes sagrades ballaven mentre ella acariciava les cordes amb molt talent per fer sortir dolces melodies.

Famosos intèrprets de cithara 
 Frinis () de Lesbos. La Suïda esmenta que Frinis va ser el primer a tocar la cíihara a Atenes i va guanyar a les Panathenaea. Probablement s'entén per cithara el nou instrument de 12 cordes inventat per Melanípides de Melos.

Altres instruments anomenats "cithara" 
A l'edat mitjana, cythara també s'utilitzava genèricament per als instruments de corda, incloses les lires, però també inclouen instruments semblants a llaüts. L'ús del nom al llarg de l'Edat Mitjana va mirar cap enrere a la cítara grega original i les seves habilitats per influir en les emocions de la gent.

Referències bíbliques 
Un instrument anomenat kinnor s'esmenta diverses vegades a la Bíblia, generalment traduït a l'anglès com "arpa" o "salteri", però històricament traduït com "cithara". Salm 42 a la Vulgata llatina (Salm 43 en altres versions), diu: "Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus", que es tradueix a la versió de Douay-Rheims com "A tu, oh Déu meu Déu, lloaré amb l'arpa."  La versió del rei Jaume tradueix aquest vers com "Sí, amb l'arpa et lloaré, oh Déu meu Déu". La cithara també s'esmenta en altres llocs de la versió llatina de la Bíblia, inclosa Gènesi 4:21, 1. Reis (1 Samuel) 16:16, 1 Paralipomenon (1 Cròniques) 25:3, Job 30:31, Salms 32:2, Salms 56:9, Salms 70:22, Salms 80:3, Salms 91:4, Salms 97:5, Salms 107:3, Salms 146:7, Salms 150:3, Isaïes 5:12, Isaïes 16:11, 1 Machabees 3:45, i 1 Corintis 14:7.

Els kaithros esmentats al Llibre de Daniel poden haver-se referit al mateix instrument.

Notes

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Peter Pringle explica com funcionava una kithara
 Un grup de música dirigit per Annie Bélis, dedicat a la recreació de la música antiga grega i romana i a tocar instruments reconstruïts sobre la referència arqueològica. En el seu enregistrament D'Euripide aux premiers chretiens : musique de l'antiquité grecque et romaine, la banda toca Kitharas tant romanes com grecs.

Objectes de l'antiga Grècia
Instruments de corda